Schultze kan som auktorsförkortning betyda:

 Arnold Schultze
 Erwin Schultze
 Hans-Peter Schultze
 Johann Dominikus Schultze (1751–1790)
 Karl August Sigismund Schultze
 Max Schultze
 W. Schultze

Robotskapade auktorsförkortningar